Bagritski (masculin ; ) ou Bagritskaïa (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Edouard Bagritski (1895-1934), écrivain russe
 Vsevolod Bagritski (1922-1942), poète soviétique

Patronyme russe